Grunendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Grunendahl (* 1952), deutscher Fußballspieler 
 Wilfried Grunendahl (* 1952), deutscher Politiker (CDU)